Wasser bezeichnet:
 Wasser, eine chemische Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff (siehe auch: Eigenschaften des Wassers)
 im Lebensmittelhandel meist in Flaschen abgepacktes Tafel- oder Mineralwasser
 Ödeme (zum Beispiel Wasser in den Beinen)
 ein Element in der Vier-Elemente-Lehre
 Wasser – Der Film, einen Film mit Michael Caine und Fred Gwynne
 verkürzend: den Wasserstand von Gewässern, das Erscheinen von Hochwasser oder das Auftreten von Grundwasser

...wasser in Wortzusammensetzungen
 überwiegend wässrige Lösungen (z. B. Kalkwasser, Königswasser, Ätherisches Wasser wie zum Beispiel Rosenwasser, Fruchtwasser, alkoholischer Auszug wie Veilchenwasser)
 klare Flüssigkeiten (z. B. wässrig-ätherische Destillate wie Feuerwasser und Kirschwasser, Fleckenwasser)

Wasser heißen in der Geografie:
 Wasser (Overath), Ortsteil der Gemeinde Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 ein Stadtteil in der Gemeinde Emmendingen, Baden-Württemberg
 Wasser (Sauldorf), ein Ortsteil der Gemeinde Sauldorf, Baden-Württemberg
 der Fluss Schwinge (Elbe) (umgangssprachlicher Name)
 die Straßenteile am alten Hafen von Stade
 der deutsche Name des im Norden Rumäniens gelegenen Flusses Vaser

Wasser ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Wasser (1914–2001), deutsche Publizistin und Literaturpropagandistin
 Ed Wasser (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Edgar Wasser (* 1990), deutscher Rapper
 Hartmut Wasser (* 1937), deutscher Professor für Politikwissenschaft und Amerikanistik
 Markus Wasser (* 1968), Schweizer Bobfahrer
 Nikolaus Wasser (1906–1973), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer

Siehe auch:

 
 Waser
 Waßer
 Wässerle
 Fluss (Heraldik)